Die Austrian Football League Division 3 (AFL Division 3) ist die vierthöchste und seit 2022 niedrigste Spielklasse im American Football in Österreich und wird unter Verantwortung des American Football Bund Österreich (AFBÖ) ausgetragen. Die Division 3 wird ausschließlich auf Amateurbasis ausgetragen. Der Meister und Gewinner der Challenge Bowl ist berechtigt in die Division 2 aufzusteigen.

Spielmodus 
2012 wurde die Liga mit 2 Conferences zu je 4 Mannschaften gegründet. Die beiden Gruppenbesten der Conferences spielten dann die Play-offs aus. Die Sieger daraus spielten dann den Challenge Bowl. 2014 wurde die Liga auf 4 Conferences zu je 4 Teams erweitert. Da 2015 mit der Division 4 eine neue Liga gegründet wurde, wurden von der Division 3 einige Mannschaften dorthin abgestuft und die Liga somit wieder auf 2 Conferences zu je 4 Teams verkleinert. Seit 2019 wird die Liga aus 10 Mannschaften in 2 Conferences bestehen die je 8 Spiele im Grunddurchgang bestreiten werden. Zur Saison 2022 rückten durch die Aufstockung der AFL praktisch alle Mannschaften in die Division II auf, die Division IV wurde aufgelöst.

Vereine in Österreich müssen bei Neugründung dem österreichischen American-Football-Verband die Fähigkeit (finanzieller wie auch organisatorischer Natur) des Teams beweisen bzw. belegen. Dazu gehören neben einem Gespräch beim Verband auch 3 Testspiele als Non-League-Team.

Saison 2023 

In der Season 2023 spielen folgende Teams in der Division III:

Conference A:

 Blackvalley Wild (Payerbach)
 Vienna Vikings 2
 AFC Grizzlies (Stockerau)
 Klosterneuburg Broncos
 Styrian Panthers (Hönigsberg)
Conference B:

 Steyr Predators
 Mostviertel Bastards (Ybbs)
 Goldwörth Raccoons AF
 Swarco Raiders Tirol 2 (neu)
 Telfs Patriots 2 (neu)

Außer den beiden neuen Teams spielten alle Mannschaften in der Saison 2021 in der Division III.

Zurückliegende Saisons

Saison 2015 

W = Wins, L = Losses, T = Ties, PCT = Winning Percentage, PF= Points For, PA = Points Against

Saison 2014 

W = Wins, L = Losses, T = Ties, PCT = Winning Percentage, PF= Points For, PA = Points Against

Challenge Bowl 
Von 2004 bis 2011 wurde die Challenge Bowl von Teams der Division II ausgetragen.

Challenge Bowl-Gewinner seit 2004 
 2 × Swarco Raiders Tirol II
 2 × Vienna Knights 2
 1 × Cineplexx Blue Devils II
 1 × ASVÖ Gladiators
 1 × Styrian Stallions
 1 × Styrian Bears
 1 × Amstetten Thunder
 1 × Zagreb Patriots
 1 × Vienna Warlords
 1 × Budapest Wolves
 1 × Vienna Knights
 1 × Pannonia Eagles
 1 × Znojmo Knights
 1 × Fehervar Enthroners
 1 × Gladiators Ried

Siehe auch 
 Austrian Football League
 Austrian Football League Division 1
 Austrian Football League Division 2
 Austrian Football League Division 4
 Austrian Football Division Ladies

Weblinks 
 AFL Division III beim American Football Bund Österreich.

Einzelnachweise 

American-Football-Liga
American-Football-Wettbewerb in Österreich